D80 steht für:
 Nikon D80, digitale Spiegelreflexkamera
 HMS Barfleur (D80), Zerstörer der Battle-Klasse der britischen Royal Navy
 HMS Hunter (D80), Geleitflugzeugträger der britischen Royal Navy
 HMS Sheffield (D80), Zerstörer des Typs 42 der britischen Royal Navy
 Avia D80, tschechischer Lkw von Avia Motors
 Isotta Fraschini D. 80, italienischer Lkw von Isotta Fraschini
 Beijing Senova D80, chinesisches Auto
 FAW Junpai D80, chinesisches Auto
 Grünfeld-Indische Verteidigung (ECO-Schlüssel), Eröffnungsvariante des Schachspiels
 „Immundefekt mit vorherrschendem Antikörpermangel“ (ICD10-Code), einer der Immundefekte

D80